Abalàkovo (Irkutsk), poble de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Abalàkovo (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia